FRS — Член Лондонского королевского общества ()
 Family Radio Service (FRS)